Sättele ist der Familienname folgender Personen

 Susanna Gilbert-Sättele (* 1953),  eine deutsche Redakteurin, freie Journalistin, Kulturjournalistin und Rezensentin.
 Thomas Sättele (1808–1880), badischer Lehrer, Bürgermeister und Freiheitskämpfer im Rahmen der Badischen Revolution von 1848

Siehe auch:
 Settele